

Села:
 Бабичі — Закарпатська область, Мукачівський район
 Бабичі — Львівська область, Червоноградський район
 Бабичі — Полтавська область, Миргородський район
 Бабичі — Полтавська область, Полтавський район
 Бабичі — Черкаська область, Черкаський район

 Бабичі — колишній хутір, Бердичівська округа, Чуднівський район

Бабичі — село, Берестейська область, Кам'янецький район
 Бабичі — залізнична станція Гомельського відділення Білоруської залізниці

Бабичі — село, Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт
 Бабичі — село, Люблінське воєводство, Білгорайський повіт

Бабичі — поселення в общині Копер, Регіон Обално-крашка